Sila ou Cila pode referir-se a:

 Sila (budismo) - princípio da moralidade no budismo
 Sila (filha de Niso) -  apaixonada por Minos, traiu seu pai causando a derrota de Mégara para Creta 
 Cila ou Skilla - criatura da mitologia grega
 Sila ou Silap Inua - componente primário de tudo o que existe, segundo a mitologia inuíte
 Lúcio Cornélio Sula ou Lúcio Cornélio Sila - general e ditador da República Romana
 Sila Sahin (Sıla Şahin) - uma atriz e modelo turca-alemã
 79360 Sila-Nunam - um objeto transnetuniano binário
 Sila (79360 Sila-Nunam) - o corpo primário de 79360 Sila-Nunam
 Sila (série de televisão) - série de televisão turca

Desambiguação